

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Poczekajka – część miasta Lublin
 Poczekajka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Poczekajka – kolonia wsi Leszczany w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź